Четверухин — фамилия.

Известные носители 
 Четверухин, Алексей Александрович — советский фигурист, впоследствии тренер в Канаде. Брат Сергея Четверухина.
 Четверухин, Александр Серафимович (1946—2009) — советский и российский лингвист.
 Четверухин, Георгий Николаевич (?—1942) — русский и советский морской офицер, профессор.
 Четверухин, Илья Николаевич (1886—1932) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Четверухин, Константин Александрович (1848—1891) — писатель.
 Четверухин, Николай Фёдорович (1891—1974) — советский математик-методист и педагог, академик АПН СССР, доктор физико-математических наук.
 Четверухин, Серафим Ильич (1911—1983) — русский литератор.
 Четверухин, Сергей Александрович (род. 1946) — советский фигурист, серебряный призёр Олимпиады 1972 года в мужском одиночном катании.
 Четверухин, Сергей Юрьевич (род. 1977) — российский писатель, сценарист, режиссёр, продюсер.